Государство:
 Государство — совокупность имуществ. К имуществу относятся земля  её недра, воды и леса.
 «Государство» — один из диалогов Платона.
 «Государство» — книга немецкого социолога Франца Оппенгеймера.

См. также 
 Государь
 Господарь
 Господарство
 Штат (значения)
 Враг государства